Brüske ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Brüske (* 1965), deutscher Kabarettist
 Tanja Brüske (* 1975), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Bruske